Ахей:

Греция 
Ахей ().

Древнегреческая мифология 
 Ахей (сын Ксуфа), внук Эллина, сын Ксуфа, брат Иона; родоначальник племени ахейцев.
 Ахей, сын Посейдона и Ларисы (см. Мифы Фессалии).
 Ахей, царь Лидии.

Древняя Греция 
 Ахей Эретрийский, автор трагедий.
 Ахей Сиракузский, автор трагедий.
 Ахей, один из предводителей Первого Сицилийского восстания рабов (138-132 годы до н. э.), грек по происхождению. Некоторое время являлся военным вождём восставших. Погиб в битве с римлянами.
 Ахей, архонт Афин.

Эллинистические принцы 
 Ахей (сын Селевка I) — сын Селевка I Никатора и Апамы
 Ахей (полководец) — внук предыдущего, самопровозглашённый царь в Малой Азии

Шотландия 
Ахей (гэльск. Eochaidh – ).

 Ахей, король Шотландии.
 Иоанн Ахей, епископ Глазго.